Stronnictwo Polityki Realnej (1905–1923) – partia działająca pod zaborami i w okresie międzywojennym
 Stronnictwo Polityki Realnej – partia działająca w III RP w połowie lat 90.